Radatz steht für:

 Radatz (Unternehmen), ein fleischverarbeitender Betrieb

Radatz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Ingo Radatz (* 1961), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Olaf Radatz (* 1968), deutscher Basketballspieler 
 Sonja Radatz (* 1969), österreichische Herausgeberin

Siehe auch:
 Radacz
 Raddatz